Schronisko Środkowe – schron skalny w Rogożowej Skale na Wyżynie Olkuskiej
 Schronisko Środkowe – schron skalny w Garbie Chełma na Wyżynie Śląskiej